Alphaville (film)
Alphaville (band)